Naturalnie, Sadie (ang. tytuł oryginalny Naturally, Sadie) – kanadyjski telewizyjny serial komediowy dla młodzieży. Od 1 grudnia 2007 emitowany w Przymierzalni w ZigZapie.

Postaci

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale komediowe
Kanadyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Programy telewizji Family Channel